Municipio Tepetzintla ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Tepetzintla (Puebla)
 Municipio Tepetzintla (Veracruz)